A Sociedade Mineira de Cultura é a entidade mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, Faculdade Católica de Uberlândia, PUC Minas Uberlândia, e do Colégio Santa Maria

Como mantenedora da PUC Minas, FCU, CES/JF e do Colégio Santa Maria, a Sociedade Mineira de Cultura (SMC) é uma entidade filantrópica, confessional e católica, que atua no segmento de educação, abrangendo desde o ensino infantil à pós-graduação strictu senso.

A Sociedade Mineira de Cultura é um instituição da Arquidiocese de Belo Horizonte e presidida por Dom Walmor Oliveira de Azevedo,

OBJETIVOS DA SMC

• Manter suas instituições de ensino, incentivando-as a contribuir para a realização de seus objetivos de instrumento do povo de Deus e difusora de ação missionária da Igreja Católica Universal e da Igreja local;

• Contribuir para a formação cristã de uma cultura adaptada à realidade brasileira;

• Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade entre os homens, especialmente no campo religioso, cultural e no campo da integração e assistência social, em consonância com o destino final do homem e sua dignidade de filho de Deus.

Fundações do Brasil
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais